Lambrate, quartiere di Milano.
Lambrate FS, stazione FS di Milano.
Lambrate MM, stazione della metropolitana milanese.